Феофила́кт Лакапин (; 917 — 27 февраля 956) — Патриарх Константинопольский со 2 февраля 933 по 27 февраля 956 года.

Жизнеописание 
Феофилакт был младшим сыном византийского императора Романа I Лакапина. В детстве был оскоплён отцом. В 7-летнем возрасте Феофилакта постригли в клирики, а патриарх Николай I Мистик возвёл его в иподиаконы.

В 931 году от управления Патриархией был отстранен Патриарх Трифон (который не желал добровольно уступать патриарший престол), и Константинопольским архиереем был назначен Феофилакт, которому было только 13 лет. Императору пришлось прождать около полутора лет, чтобы царевич достиг канонического возраста для посвящения в священнослужители. 

6 февраля 933 года Феофилакт был объявлен Константинопольским патриархом, став преемником смещённого патриарха Трифона.

Новый патриарх не оправдал надежд своего отца. Беспутный и безвольный, он заметно уступал тем величественным фигурам, которые до него управляли Восточной церковью.

В 938 году Феофилакт послал от себя посла к Патриарху Александрийскому Евтихию, Патриарху Антиохийскому Феодосию и Патриарху Иерусалимскому Христодулу, с просьбой упоминать его имя в их молитвах и богослужении.

15 августа 944 года у Золотых ворот Патриарх Феофилакт и весь синклит на коленях встретили возвращение в Константинополь образ Христа из Эдессы, помещённый впоследствии в собор Святой Софии.

В 945 году Патриарх Феофилакт вместе с паракимоменом Феофаном попытался вернуть власть отцу, но заговор был раскрыт Константином VII.

В 956 году Феофилакт погиб при падении с лошади. Новым патриархом Константинопольским был избран Полиевкт.

Примечания

Литература 
 Византийский временник. — Т. 1 (26). — 1947.
 Величко А. М. История византийских императоров: В 5 тт. — Т. 4. — : ФИВ, 2010. — ISBN 978-5-91399-019-8
 
 

Лакапины
Патриархи X века
Евнухи Византии
Погибшие в результате падения с лошади